Шляпники — название нескольких населённых пунктов:
 Шляпники — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Шляпники — село в Ординском районе Пермского края.